Charpentier är ett efternamn som finns i flera länder.

Personer med efternamnet Charpentier
 Sébastien Charpentier, fransk roadracingförare
 Marc-Antoine Charpentier, fransk barockkompositör
 Emmanuelle Charpentier, fransk biolog

Franska efternamn